

Sociétés 
 TransLink (Colombie-Britannique), au Canada;
 TransLink (Queensland), en Australie;
 Translink (Irlande du Nord), au Royaume-Uni.